Heinzl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heinzl (* 1953), österreichischer Nationalratsabgeordneter (SPÖ)
 Dominic Heinzl (* 1964), österreichischer Fernsehmoderator und Journalist
 Evelyne Polt-Heinzl (* 1960), österreichische Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin
 Franz Heinzl (1892–1922), österreichischer Fußballspieler
 Hans Peter Heinzl (1942–1996), österreichischer Kabarettist, Schauspieler, Moderator und Musiker
 Joachim Heinzl (* 1940), deutscher Professor für Feingerätebau und Mikrotechnik der TU München
 Josef Heinzl (1869–1923), österreichischer Gewerkschafter und Landtagsabgeordneter von Niederösterreich
 René Heinzl (* 1977), österreichischer Unternehmer
 Walter Heinzl, tschechoslowakischer Bobsportler

Heinzl steht für:
 Heinzl (Gemeinde Reichraming), Streusiedlung in der Gemeinde Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Heinzel